Маршастель — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Маршастель — коммуна во Франции, в департаменте Лозер.